Le tournoi QSF No.1 2018 (QSF pour Qatar Squash Federation) est la première édition d'un tournoi de squash qui se déroule du 10 au  au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participants dont deux wild card Rashid Al-Harib et Hamad Al-Amri. 

Daryl Selby remporte le plus important tournoi de sa carrière en s'imposant face à la tête de série   Omar Mosaad.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Sport au Qatar en 2018
Sport en novembre 2018
Squash en 2018
Compétition de squash au Qatar